Hubert "Eduard" Thomas Regout (1829-1878), Nederlands ondernemer
 Hubert Gérard "Louis" Regout (1832-1905), Nederlands ondernemer en politicus

Zie ook 
 Hubertus Regout (1969), Belgisch acteur, werkzaam in Duitsland